Benoît Le Bris (1976) – ex calciatore francese
 Gilbert Le Bris (1949) – politico francese
 Jean-Marie Le Bris (1817-1872) – aviatore francese
 Pierre-Louis Le Bris (1929-2015) – attore francese
 Régis Le Bris (1975) – ex calciatore francese